Александр Димитров:
 Димитров, Александр (1909—1944) — болгарский рабочий, деятель движения Сопротивления, один из руководителей Рабочего молодёжного союза.
 Димитров, Александр (род. 1949) —  македонский дипломат, министр иностранных дел (1998—2000).